Aleksander Mrożek (ur. 1950) – polski kompozytor, aranżer i instrumentalista
 Elżbieta Mrożek-Loska (ur. 1977) –  polska altowiolistka
 Sławomir Mrożek (1930–2013) – polski dramatopisarz, prozaik oraz rysownik

Zobacz też 
 Mrozek